Сорийотей:

 Сорийотей I — король Камбоджи (1357—1366).
 Сорийотей II — король Камбоджи (1472—1477).